Падеринское — село администравный центр Падеринского сельсовета Кетовского района Курганской области.
Село находиться на берегу реки Нижний Утяк, рядом протекает река Тобол. Автобусное сообщение.

История 
В деревни находиться разрушенная церковь Вознесения Господня (год постройки деревянная 1759, каменная 1847 год).

В 1920 году в селе открыта детская коммуна.

В 1923 появился совхоз коммуна им. «Сталина».

В 1957 г. был организован укрупненный колхоз «Заветы Ильича».

Население 
В селе родился в 1907 году Александр Яковлевич Киселёв, Герой Советского Союза, генерал-майор.

Инфраструктура 

 Падеринская средняя общеобразовательная школа им. героя Советского Союза Киселёва А.Я.   
 Падеринский детский сад
 Падеринский сельский Дом культуры
 Падеринская сельская библиотека

Примечания 

Населённые пункты Кетовского района